Football League First Division
 First Division (1892/1893)
 First Division (1893/1894)
 First Division (1894/1895)
 First Division (1895/1896)
 First Division (1896/1897)
 First Division (1899/1900)
 First Division (1920/1921)
 First Division (1985/1986)
 First Division (1986/1987)
 First Division (1987/1988)
 First Division (1988/1989)
 First Division (1989/1990)
 First Division (1990/1991)
 First Division (1991/1992)